Padilla steht für:
 Padilla (Bolivien), Stadt im Departamento Chuquisaca, Bolivien 
 Padilla (Oper), Oper von Joaquín Espín y Guillén (1845)

Padilla ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro García Padilla (* 1971), puerto-ricanischer Politiker
 Alex Padilla (* 1973), US-amerikanischer Politiker
 Ambrosio Padilla (1910–1996), philippinischer Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer, Politiker und Basketballspieler
 Anthony Padilla (* 1987), US-amerikanischer Komiker, siehe Smosh
 Dan-el Padilla Peralta (* 1984), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 David Padilla (1927–2016), bolivianischer Militär und Politiker, Staatspräsident 1978 bis 1979
 Désirée Artôt de Padilla (1835–1907), belgische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Doug Padilla (* 1956), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Enrique Padilla (1890–??), argentinischer Polospieler
 Faustino Padilla, mexikanischer Fußballspieler
 Feliciano Padilla Chalco (1944–2022), peruanischer Schriftsteller
 Felipe Padilla Cardona (* 1945), mexikanischer Priester, Bischof von Ciudad Obregón
 Francisco Padilla (* 1993), mexikanischer Eishockeyspieler
 Francisco Montecillo Padilla (* 1953), philippinischer Geistlicher, Titularerzbischof von Nebbio und vatikanischer Diplomat
 Haydée Padilla (1936–2022), argentinische Schauspielerin
 Heberto Padilla (1932–2000), kubanischer Dichter
 Jennifer Padilla (* 1990), kolumbianische Sprinterin
 Jesús Padilla (* 1987), mexikanischer Fußballspieler
 Jesús Padilla Gálvez (* 1959), spanischer Philosoph

 Luis Padilla Nervo (1894–1985), mexikanischer Politiker
 Manuel Padilla, Jr. (1955–2008), US-amerikanischer Schauspieler
 María de Padilla (1334–1361), kastilische Adlige, Mätresse von Peter I. von Kastilien und León
 Mariano Padilla y Ramos (1842–1906), spanischer Opernsänger (Bariton)
 Osvaldo Padilla (* 1942), philippinischer Geistlicher,  Titularerzbischof von Pia und vatikanischer Diplomat
 Pablo de Anda Padilla (1830–1904), mexikanischer Geistlicher
 Pablo Padilla Ramírez (* 1907), mexikanischer Diplomat
 Paz Padilla (* 1969), spanische Humoristin und Schauspielerin
 Prudencio Padilla Andaya junior (* 1959), philippinischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Tabuk
 Rafael Rodríguez Padilla (1890–1929), guatemaltekischer Maler, Grafiker und Bildhauer
 Raul Padilla Jr. († 2013), mexikanischer Schauspieler
 René Padilla (1932–2021), ecuadorianischer Theologe und Missiologe
 Tatjana Padilla (* 1990), US-amerikanische Ringerin
 Tulio Luis Ramírez Padilla (* 1960), venezolanischer Geistlicher, Bischof von Guarenas
 Wenceslao Selga Padilla (1949–2018), philippinischer Geistlicher, Titularbischof von Tharros
 Zack Padilla (* 1963), US-amerikanischer Boxer

Siehe auch:
 Padilla de Duero, Dorf in Spanien
 Municipio Padilla
 Pardilla
 Padilha